Световното клубно първенство на ФИВБ е първенство по волейбол за мъже и жени между шампионите на континенталните конфедерации. Състезанието се провежда за първи път в Парма, Италия през 1989 г.

Схема на турнира 
В първата фаза участват 8 отбора, разпределени в 2 групи. Победителят от всеки мач получава 2 точки, а загубилият – 1. Първите 2 отбора от всяка група се класира за елиминационната фаза.

Резултати

Мъже

Жени

Класиране по медали

Мъже

Жени

Източници